Трахов - фамилия:

 Трахов, Аслан Исмаилович (род. 1949) — адыгейский учёный и государственный деятель.
 Трахов, Лю Нахлукович (1854—1914) — адыгейский предприниматель, меценат, общественный деятель.

См. также 
 Трах
 Тархов